Зеница ока (кирг. Көздүн кареги) — художественный фильм, снятый режиссером Геннадием Базаровым на студии Киргизфильм в 1976 году.

Сюжет 

Эркин давно живет в Москве. С Москвой его связывает не только профессия, но и любовь, друзья, привязанность к столице и привычному образу жизни.
После смерти отца, родственники уговаривают Эркина вернутся в родные края, к своим корням. По их мнению, Эркин живя вдали от родных мест, стал пренебрегать традициями и обычаями, памятью предков, Родиной. Они считают что место Эркина — в родном аиле (ауле).
Эркин колеблется и,  погружается в раздумья. Он вспоминает свое прошлое и, анализирует совершенные ошибки.
Мать Эркина приехав в Москву, знакомится с жизнью сына. Она видит, что сын не стал таким, каким его представляли родственники. Она как мать поймет его. Ведь он находясь по долгу профессии в Москве, работает во благо Родины — которая в широком понимании включает необъятные просторы Советского Союза.

В ролях 

Бакен Кыдыкеева — Асылкан, мать Эркина
Болот Бейшеналиев — Эркин
Светлана Данильченко — Саша, жена Эркина
Советбек Джумадылов — Сарымсак, дядя Эркина
Мария Курманалиева — Зуура
Гульмира Конгурбаева — Анара, сестра Эркина
Суйменкул Чокморов — отец Эркина
Роман Хомятов — Глебов, друг Эркина
Орозбек Кутманалиев —
Таяк
Бакы Омуркулов — чабан
Мамлакат Кылычева — связистка
Алиман Джангорозова — старуха
Клара Юсупжанова — жена чабана
Виктор Лазарев — Алексей Иванович
Ира Баранова — дочь Эркина
Медер Сыдыков  — Эркин в детстве

 В эпизодах 

Жээнбек Мукамбетов, Медель Маниязов, Жекшенаалы Арсыгулов, М.Султанова,
Т.Булавина.

 Не указаны в титрах 

Капитолина Ильенко, Комаки Курихара, Витторио Гассман.

Над фильмом работали 

Режиссёр — Геннадий Базаров
Сценаристы — Ашим Джакыпбеков, Леонид Дядюченко
Оператор-постановщик — В. Виленский
Оператор — В. Котов
Звукооператор — А. Полканов
Композитор — К.  Молдобасанов
Художник — С. Агоян
Художник по костюмам — М. Абдиев
Художник-гримёр — В. Белякова
Фотохудожник — А. Федоров

Прочее 

На X Всесоюзном кинофестивале (1977  г.Рига) Бакен Кыдыкеева была удостоена диплома за исполнение роли Асылкан.

Ссылки 

http://kirgizfilm.ru/katalog/hu75.html

https://ru.kinorium.com/1592309/

https://ru.sputnik.kg/20211202/moscow-bazarov-arkhiv-syemochnaya-gruppa-1054824179.html

Фильмы СССР 1976 года
Фильмы студии «Киргизфильм»
Фильмы Геннадия Базарова